Ближнее́йский — посёлок в Ейском районе Краснодарского края. Часто характеризуется как район Ейска.

География 

Расположен в непосредственной близости от города Ейска.

Как и весь Край, посёлок расположен в зоне Московского времени.

Расстояние относительно других нас.пунктов 
 Ейск — 7,3 км
 Краснодар — 249 км
 Ростов-на-Дону — 181 км
 Керчь — 270 км

Население 

По большей части, является частным сектором города, в котором люди живут во времена курортного сезона. На данный момент точная численность населения остаётся неизвестной.

Примечания 

Населённые пункты Ейского района